Jezreel Miquéias Florentino (nascido em 20 de Dezembro de 1979) na cidade de Cianorte, no Estado do Paraná é faixa preta segundo grau  de  Jiu-Jitsu (BJJ) ,  Faixa Marrom  de JUDO e instrutor de Muay Thai é membro da  Equipe CHECKMAT BJJ

Biografia 

A trajetória de Jezreel Miquéias Florentino  no Jiu-jitsu brasileiro,  começa  no ano de 1998 no 30º BIMtz - Batalhão de Infataria Motorizada do Exército Brasileiro com as aulas de defesa pessoal, mas foi só no  ano de 2001 quando se mudou  para Americana, São Paulo que realmente se aprofundou  no Jiu-jitsu brasileiro. Em Americana passa a ter aula  com os Professores Cleber Crispim e Anderson Svilpa , que o  graduam até a faixa  marrom . Em 2009 retorna para  Cianorte e monta a academia  Centro de Artes Marciais Equipe 1 Cianorte. A academia  passa a oferecer aulas  de Jiu-Jitsu e Muay Thai , ministradas pelos professor Jezreel Miqueias Florentino . Em  2010 é graduado  a  faixa preta pelos professor  Sabastian Augusto Lalli .  Jezreel Miqueias Florentino é membro da  Equipe Checkmat BJJ desde a sua  fundação em  2008.

Linhagem Brazilian Jiu-Jitsu

Faixa =  

Mitsuyo "Count Koma" Maeda → Luiz França (mestre de jiu-jitsu) → Oswaldo Fadda → Sebastião Ricardo → Wendell Alexander → Rodrigo Garcia → Felipe Vidal → Cleber Crispim → Anderson Svilpa

Faixa = 

Mitsuyo "Count Koma" Maeda → Carlos Gracie, Sr. → Carlson Gracie → Ricardo de La Riva Goded → Carlos Lima → Sebastian Augusto Lalli

 Mestre Luiz França e Mestre Osvaldo Fadda 
  Blitz Mag - Master Wilson Mattos: BJJ the Fadda way. Página acessada em 24 de Novembro de 2013.
 Thiago Merlo - Mestre Fadda - A História Perdida do Brazilian Jiu-Jitsu. Página acessada em 11 de Outubro de 2013. 
 Equipe Mestre Wilson - Mitsuyo Maeda & Luiz França. Página acessada em 11 de Outubro de 2013.
  13thtemple - History of Jiu Jitsu: Oswaldo Fadda, Luis Franca, Wendel Alexander, Nova União and Non Gracie Jiu-Jitsu. Página visitada em 23 de Julho de 2013.
  - Lista de Faixas pretas graduados pelo mestre Carlson Greice. Página visitada em 02 de abril de 2014. 
  - 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado, o "Sentinela do Norte do Paraná". Página visitada em 02 de abril de 2014. 

Mestres de jiu-jitsu
Lutadores de jiu-jitsu do Paraná
Naturais de Cianorte